Valley Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Valley Township (Cleburne County, Arkansas)
 Valley Township (Hot Spring County, Arkansas)
 Valley Township (Madison County, Arkansas)
 Valley Township (Ouachita County, Arkansas)
 Valley Township (Pope County, Arkansas)
 Valley Township (Washington County, Arkansas)
 Valley Township (Illinois)
 Valley Township (Guthrie County, Iowa)
 Valley Township (Page County, Iowa)
 Valley Township (Pottawattamie County, Iowa)
 Valley Township (Barber County, Kansas)
 Valley Township (Ellsworth County, Kansas)
 Valley Township (Hodgeman County, Kansas)
 Valley Township (Kingman County, Kansas)
 Valley Township (Lincoln County, Kansas)
 Valley Township (Linn County, Kansas)
 Valley Township (Miami County, Kansas)
 Valley Township (Osburne County, Kansas)
 Valley Township (Phillips County, Kansas)
 Valley Township (Reno County, Kansas)
 Valley Township (Rice County, Kansas)
 Valley Township (Scott County, Kansas)
 Valley Township (Sheridan County, Kansas)
 Valley Township (Smith County, Kansas)
 Valley Township (Michigan)
 Valley Township (Minnesota)
 Valley Township (Missouri)
 Valley Township (Buffalo County, Nebraska)
 Valley Township (Knox County, Nebraska)
 Valley Township (Barnes County, North Dakota)
 Valley Township (Dickey County, North Dakota)
 Valley Township (Kidder County, North Dakota)
 Valley Township (Guernsey County, Ohio)
 Valley Township (Scioto County, Ohio)
 Valley Township (Canadian County, Oklahoma)
 Valley Township (Grant County, Oklahoma)
 Valley Township (Pawnee County, Oklahoma)
 Valley Township (Woods County, Oklahoma)
 Valley Township (Armstrong County, Pennsylvania)
 Valley Township (Montour County, Pennsylvania)
 Valley Township (Chester County, Pennsylvania)
 Valley Township (Beadle County, South Dakota)
 Valley Township (Day County, South Dakota)
 Valley Township (Douglas County, South Dakota)
 Valley Township (Hughes County, South Dakota)
 Valley Township (Hutchinson County, South Dakota)
 Valley Township (Hyde County, South Dakota)
 Valley Township (Tripp County, South Dakota)

Siehe auch:
 Valley Center Township
 Sioux Valley Township